Modena kan syfta på:
 3344 Modena − en asteroid i huvudbältet

Geografi

Italien 

 Modena (provins), provins, Emilia-Romagna, 
 Modena, kommun, Emilia-Romagna, Provincia di Modena,

USA 

 Modena, Pennsylvania, ort, Pennsylvania, Chester County, 

Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar